Náměstí Jiřího z Poděbrad se nachází ve více obcích:

 Náměstí Jiřího z Poděbrad (České Budějovice) – náměstí v Českých Budějovicích
 Náměstí Jiřího z Poděbrad (Duchcov) – náměstí v Duchcově v okrese Teplice
 Náměstí Jiřího z Poděbrad (Hořice) – náměstí v Hořicích v okrese Jičín
 Náměstí Jiřího z Poděbrad (Cheb) – náměstí v Chebu
 Náměstí Jiřího z Poděbrad (Nový Knín) – náměstí v Novém Kníně v okrese Příbram
 Náměstí Jiřího z Poděbrad (Ostrava) – náměstí v Ostravě
 Náměstí Jiřího z Poděbrad (Praha) – náměstí v Praze
 Náměstí Jiřího z Poděbrad (Toužim) – náměstí v Toužimi v okrese Karlovy Vary